

Patronyme Brügger et Brugger 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Agnieszka Brugger, parlementaire allemande
 Andreas Brugger (1737-1812), peintre allemand 
 Arnold Brügger (1888-1975), un peintre suisse
 Christina Gilli-Brügger, (1956- ), sportive suisse ;
 Ernst Brugger, (1914-1998), homme politique suisse ;
 Janosch Brugger (1997- ), fondeur allemand ;
 Kurt Brugger, (1969- ), lugeur italien ;
 Mads Brügger (1972- ), journaliste danois ;
 Mathias Brugger, (1992- ) ,athlète allemand ;
 Nathalie Brugger, (1985- ), sportive suisse ;
 Sandro Brügger, (1991- ) joueur de hockey sur glace ;
 Siegfried Brugger, (1953- ), homme politique italien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse